На чемпионате мира по борьбе 2001 года соревнования по вольной борьбе проходили 22-25 ноября в Софии (Болгария), а по греко-римской борьбе — 6-9 декабря в Патрах (Греция).

Общий медальный зачёт

Рейтинг команд

Медалисты

Вольная борьба. Мужчины

Греко-римская борьба. Мужчины

Вольная борьба. Женщины

Ссылки 
 FILA Database

Международные спортивные соревнования в Софии
Спорт в Патрах
Ноябрь 2001 года
Декабрь 2001 года
Спорт в Болгарии в 2001 году
Международные соревнования по борьбе в Греции
Международные соревнования по борьбе в Болгарии
Чемпионаты мира в Болгарии